El nombre Cerro de San Juan se aplica a:

 Los Cerros de San Juan, localidad del departamento de Colonia (Uruguay)
 Sierra de San Juan (Nayarit), volcán en el estado de Nayarit (México)
 Cerro de San Juan (Puebla), loma en la ciudad de Puebla (México)
 Cerro de San Juan del Viso, cerro adyacente a la ciudad de Alcalá de Henares (España)

Véase también
 Monte San Juan, municipio del departamento de Cuscatlán (El Salvador)
 Montañas de San Juan, sierra perteneciente a las Montañas Rocosas (Colorado, Estados Unidos)